Jorge Martínez, anglizirano Jorge Martinez, punog imena Jorge Martínez Salvadores i nadimka Aspar, (Alzira, comarca Ribera Alta, pokrajina Valencia, Valencijska Zajednica, Španjolska, 29. kolovoza 1962.) je bivši španjolski vozač motociklističkih utrka, te vlasnik motociklističke momčadi.

Životopis i karijera

Uspjesi u prvenstvima  
 Svjetsko prvenstvo - 125cc  
 prvak: 1988. 

 Svjetsko prvenstvo - 80cc  
 prvak: 1986., 1987., 1988. 
 drugoplasirani: 1985. 

 Europsko prvenstvo - 125cc  
 prvak: 1996. 

 Španjolsko prvenstvo - 250cc 
 prvak: 1990. 

 Španjolsko prvenstvo - 125cc 
 prvak: 1988., 1990., 1994.  

 Španjolsko prvenstvo - 80cc 
 prvak: 1983., 1984., 1985., 1986.,, 1988., 1989.  

 Španjolsko prvenstvo - 50cc 
 prvak: 1981., 1982.

Osvojene utrke

Osvojene utrke u natjecanjima sa statusom svjetskog prvenstva

Ostale pobjede

Pregled karijere

Po sezonama - cestovni motociklizam  
{| class="wikitable sortable"  style="font-size:85%; width="100%"; text-align: center" 
!sezona !!prvenstvo !!momčad !!konstruktor !!motocikl !!utrka !!pobjede !!postolja !!1. startna  pozicija !!najbrži  krug !!bodova !!plasman !!izvori  
|-
|rowspan="2"|1981. ||Svjetsko prvenstvo - 50cc ||<small> ||Bultaco ||<small> Bultaco 
|0 (1) ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||NC 
|   
|-
|Španjolsko prvenstvo - 50cc ||<small> ||Bultaco ||<small> Bultaco 
| || || || || || ||bgcolor="gold"|1. 
| 
|-
|rowspan="3"|1982. ||Svjetsko prvenstvo - 50cc ||<small> ||Bultaco ||<small> Bultaco 
|2 (4) ||0 ||0 ||0 ||0 ||10 ||11. 
|     
|-
|Europsko prvenstvo - 50cc ||<small> ||Derbi ||<small> Derbi 
| ||0 ||1 || || ||12 ||10. 
| 
|-
|Španjolsko prvenstvo - 50cc ||<small> ||Bultaco ||<small> Bultaco 
| || || || || || ||bgcolor="gold"|1. 
| 
|-
|rowspan="2"|1983. ||Svjetsko prvenstvo - 50cc ||<small> ||Bultaco  Metrakit  Motul ||<small> Bultaco  Metrakit  Motul 
|1 (4) ||0 ||1 ||0 ||0 ||10 ||13. 
|     
|-
|Španjolsko prvenstvo - 80cc ||<small> ||Metrakit ||<small> Metrakit 
| || || || || || ||bgcolor="gold"|1. 
| 
|-
|rowspan="2"|1984. ||Svjetsko prvenstvo - 80cc ||<small> ||Derbi ||<small> Derbi 
|8 ||1 ||4 ||2 ||3 ||62 ||4. 
|      
|-
|Španjolsko prvenstvo - 80cc ||<small> ||Derbi ||<small> Derbi 
| || || || || || ||bgcolor="gold"|1. 
| 
|-
|rowspan="2"|1985. ||Svjetsko prvenstvo - 80cc ||<small> Derbi ||Derbi ||<small> Derbi 
|7 ||3 ||5 ||2 ||3 ||67 ||bgcolor="silver"|2. 
|      
|-
|Španjolsko prvenstvo - 80cc ||<small> ||Derbi ||<small> Derbi 
| || || || || || ||bgcolor="gold"|1. 
| 
|-
|rowspan="2"|1986. ||Svjetsko prvenstvo - 80cc ||<small> Nacional Motor Derbi ||Derbi ||<small> Derbi 
|9 ||4 ||7 ||5 ||2 ||94 ||bgcolor="gold"|1. 
|      
|-
|Španjolsko prvenstvo - 80cc ||<small> ||Derbi ||<small> Derbi 
| || || || || || ||bgcolor="gold"|1. 
| 
|-
|1987. ||Svjetsko prvenstvo - 80cc ||<small> Derbi-Nacional Motori ||Derbi ||<small> Derbi 
|10 ||7 ||9 ||7 ||6 ||129 ||bgcolor="gold"|1. 
|      
|-
|rowspan="4"|1988. ||Svjetsko prvenstvo - 125cc ||<small> Nacional Moto S.A. -Derbi-  Ducados ||Derbi ||<small> Derbi 
|11 ||9 ||10 ||6 ||6 ||197 ||bgcolor="gold"|1. 
|      
|-
|Svjetsko prvenstvo - 80cc ||<small> Derbi GP Team  Ducados ||Derbi ||<small> Derbi 
|7 ||6 ||7 ||7 ||4 ||137 ||bgcolor="gold"|1. 
|      
|-
|Španjolsko prvenstvo - 125cc ||<small> ||Derbi ||<small> Derbi 
| || || || || || ||bgcolor="gold"|1. 
| 
|-
|Španjolsko prvenstvo - 80cc ||<small> ||Derbi ||<small> Derbi 
| || || || || || ||bgcolor="gold"|1. 
| 
|-
|rowspan="3"|1989. ||Svjetsko prvenstvo - 125cc ||<small> Derbi Nacional Motor SATeam ||Derbi ||<small> Derbi 
|12 ||1 ||2 ||3 ||2 ||72 ||9. 
|      
|-
|Svjetsko prvenstvo - 80cc ||<small> Derbi Nacional Motor SA Team ||Derbi ||<small> Derbi 
|6 ||1 ||2 ||0 ||0 ||35 ||8. 
|      
|-
|Španjolsko prvenstvo - 80cc ||<small> ||Derbi ||<small> Derbi 
| || || || || || ||bgcolor="gold"|1. 
| 
|-
|rowspan="4"|1990. ||Svjetsko prvenstvo - 250cc ||<small> Ducados JJ Cobas ||JJ Cobas  JJ Cobas/Rotax ||<small> JJ Cobas/Rotax 
|14 (15) ||0 ||0 ||0 ||0 ||13 ||24. 
|     
|-
|Svjetsko prvenstvo - 125cc ||<small> Ducados JJ-Cobas ||JJ Cobas  JJ Cobas/Rotax ||<small> JJ Cobas-Rotax 125 GP 
|14 ||3 ||3 ||4 ||1 ||105 ||6. 
|      
|-
|Španjolsko prvenstvo - 250cc ||<small> ||JJ Cobas ||<small> JJ Cobas 
| || || || || || ||bgcolor="gold"|1. 
| 
|-
|Španjolsko prvenstvo - 125cc ||<small> ||JJ Cobas ||<small> JJ Cobas 
| || || || || || ||bgcolor="gold"|1. 
| 
|-
|1991. ||Svjetsko prvenstvo - 125cc ||<small> Coronas Racing Team  Elf Coronas Racing Team  Metraux-Coronas  Metraux ||JJ Cobas-Honda  Honda  JJ Cobas ||<small> JJ Cobas Honda RS125R  Honda RS125R 
|13 ||0 ||0 ||0 ||1 ||99 ||6. 
|      
|-
|1992. ||Svjetsko prvenstvo - 125cc ||<small> Coronas ELF ||Honda ||<small> Honda RS125R 
|13 ||1 ||3 ||0 ||1 ||83 ||7. 
|      
|-
|rowspan="2"|1993. ||Svjetsko prvenstvo - 250cc ||<small> Team Aspar ||Honda ||<small> Honda RS250R 
|1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||NC 
|     
|-
|Svjetsko prvenstvo - 125cc ||<small> Team Aspar ||Honda ||<small> Honda RS125R 
|14 ||0 ||0 ||0 ||0 ||74 ||8. 
|     
|-
|rowspan="2"|1994. ||Svjetsko prvenstvo - 125cc ||<small> Team Aspar Cepsa ||Yamaha ||<small> Yamaha 
|14 ||1 ||3 ||0 ||0 ||135 ||6. 
|      
|-
|Španjolsko prvenstvo - 125cc ||<small> ||Yamaha ||<small> Yamaha 
| || || || || || ||bgcolor="gold"|1. 
| 
|-
|1995. ||Svjetsko prvenstvo - 125cc ||<small> Team Aspar Cepsa ||Yamaha ||<small> Yamaha TZ125 
|12 (13) ||0 ||0 ||0 ||0 ||27 ||18. 
|     
|-
|rowspan="2"|1996. ||Svjetsko prvenstvo - 125cc ||<small> Team Airtel Aspar ||Aprilia ||<small> Aprilia 
|15 ||0 ||2 ||3 ||1 ||131 ||5. 
|      
|-
|Europsko prvenstvo - 125cc ||<small> ||Aprilia ||<small> Aprilia 
| ||3 ||6 || || ||131 ||bgcolor="gold"|1. 
| 
|-
|1997. ||Svjetsko prvenstvo - 125cc ||<small> Team Airtel Aspar ||Aprilia ||<small> Aprilia 
|14 ||0 ||3 ||3 ||0 ||119 ||'''6. 
|      
|-

|}

Po natjecanjima - cestovni motociklizam

Povezani članci

Vanjske poveznice  
  motogp.com, Jorge Martinez 
   teamaspar.com 
  teamaspar.net, wayback arhiva 
  250.teamaspar.com/, wayback

Izvori 
 
  pilotegpmoto.com, MARTINEZ SALVADORES Jorge ‘Aspar’, preuzeto 28. siječnja 2022. 
  motorsport-archive.com, Jorge Martinez, pristupljeno 28. siječnja 2022. 
  racingmemo.free.fr, Les Pilotes des Championnats et Coupes d'Europe / 50-80cc, 125cc, 250cc, 500cc, Supermono, Supersport, Superbike, Superstock, Womens Cup. / M, pristupljeno 28. siječnja 2022. 
  racingmemo.free.fr, Les Champions Espagnols, pristupljeno 28. siječnja 2022. 
  cyclenews.com, Jorge Martínez “Aspar” Becomes a MotoGP Legend, objavljeno 15. studenog 2019., pristupljeno 28. siječnja 2022. 
  

 
Španjolski športski motociklisti